Vittel (plaats), een plaats in Frankrijk
 Kanton Vittel, een kanton in Frankrijk
 Vittel (water), bronwater